Karvinen ist der Nachname folgender Personen

 Michelle Karvinen (* 1990), dänisch-finnische Eishockeyspielerin
 Téa Karvinen (* 1966), finnische Skeletonpilotin